Дупчанчия — топоним.

 Дупчанчия — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Дупчанчия — подокруг на севере Бангладеш. Входит в состав округа Богра.